közvélemény, az egyéni vélemények összessége egy adott populáció vagy közösség meghatározott halmazában
Közvélemény, budapesti politikai, gazdasági és irodalmi napilap (1877–1880)
Közvélemény, szeredi regionális hetilap (1902–1913)